Fuencaliente se poate referi la:
Fuencaliente (Ciudad Real), un oraș din Spania, situat în provincia Ciudad Real din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
Fuencaliente de La Palma, un oraș din Spania, situat în provincia Santa Cruz de Tenerife din comunitatea autonomă Insulele Canare.